Первая лига Турции 2021/2022 () — 21-й розыгрыш Первой лиги Турции по футболу с момента её реорганизации в 2001 году. В соревновании приняло участие 19 клубов: 12 из прошлого сезона Первой лиги, 4 худших клуба Суперлиги сезона 2020/2021, а также 3 лучших клуба из розыгрыша Второй лиги 2020/21.

Клубы-участники

Изменения в таблице

Вышедшие в Первую лигу 
Повысились из Второй лиги 2020/2021
 «»
 «Коджаэлиспор»
 «Эюпспор»

Выбыли из Суперлиги 2020/2021
 «Денизлиспор»
 «Генчлербирлиги» 
 «Анкарагюджю»
 «ББ Эрзурумспор»

Выбывшие из Первой лиги 
Повысились в Суперлигу 2021/2022
 «Адана Демирспор»
 «Гиресунспор»
 «Алтай»

Выбыли во Вторую лигу 2021/2022
 «Эскишехирспор»
 «Османлыспор»
 «Акхисар»

География клубов

Турнирная таблица 
Обновлено 23 мая 2022 г.; источник:

По окончании регулярного чемпионата команды, занявшие места с 3 по 6, делятся на пары и соревнуются в двухматчевых противостояниях и последующем финале за право выявить сильнейшую команду, которая и получит повышение в Суперлигу на следующий сезон.

Полуфиналы

Первые игры

Вторые игры

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сезон на официальном сайте федерации .

2021/2022
Спорт в Турции в 2021 году
Спорт в Турции в 2022 году
Турция